Il Lambertz Open by STAWAG è un torneo professionistico di tennis giocato sul sintetico indoor, che fa parte dell'ATP Challenger Tour. Si gioca annualmente ad Aquisgrana in Germania dal 1991.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Altri progetti

Collegamenti esterni